Смоляниново — топоним:

 Смоляниново — посёлок городского типа, административный центр Шкотовского района Приморского края России.
 Смоляниново (станция) — железнодорожная станция в пгт Смоляниново Приморского края России.
 Смоляниново (Луганская область) — село в Новоайдарском районе Луганской области Украины.